Schwanheim ist

 Frankfurt-Schwanheim, Stadtteil von Frankfurt am Main, Hessen
 Schwanheim (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Schwanheim (Bensheim), Stadtteil von Bensheim im Kreis Bergstraße, Hessen
 Schwanheim (Schönbrunn), Ortsteil der Gemeinde Schönbrunn im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg